Il doppio maschile del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kelly Jones e Peter Lundgren che hanno battuto in finale Scott Davis e Dan Goldie 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Brad Drewett /  Wally Masur (quarti di finale)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (semifinali)

 Kelly Jones /  Peter Lundgren (campioni)
 Scott Davis /  Dan Goldie (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1988